Cofer ist der Name von

 Grady Cofer (* 1971), US-amerikanischer Spezialeffektekünstler
 James Erwin Cofer (* 1949), früherer Präsident der Missouri State University und der University of Louisiana
 Mike Cofer, Footballspieler

 USS Cofer (DE-208)